William Wallace, (1270 körül–1305) skót lovag, szabadságharcos
 William Wallace, kanadai ezüstérmes olimpikon evezős
 William Wallace, skót labdarúgó, a Celtic FC ismert volt játékosa
 William Wallace (matematikus)
 William Wallace (színművész)